Henri Kontinen e Christopher Rungkat erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato nella categoria junior.

Marin Draganja e Dino Marcan hanno battuto in finale 6–3, 6–2 Guilherme Clezar e Liang-chi Huang.

Teste di serie

  Andrea Collarini /  Agustín Velotti (secondo turno)
  Gianni Mina  /  Julien Obry (secondo turno)
  Tennys Sandgren /  Julen Uriguen (primo turno)
  Guilherme Clezar /  Liang-chi Huang (finale)

  Evan King /  Denis Kudla (quarti di finale) 
  Dominik Schulz  /  David Souto (semifinali) 
  Hiroyasu Ehara /  Shuichi Sekiguchi (quarti di finale) 
  Arthur De Greef /  Yannik Reuter (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2009